Rainer Rupprecht ist der Name folgender Personen:

* Rainer Rupprecht (Biologe) (* 1938), deutscher Biologe und Hochschullehrer 
 Rainer Rupprecht (Mediziner) (* 1961), deutscher Psychiater und Psychotherapeut